Rathbeger est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1982), acteur et chanteur australien
Brent Rathgeber (né en 1964), auteur et homme politique canadien de l'Alberta
 (né en 1985), joueur de football allemand
Valentin Rathgeber (1682-1750), compositeur et organiste baroque allemand

Homonymie de patronyme
Patronyme allemand